Гран-при Австралии — первый гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проводился с 16 по 18 марта 2007 года на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне.

Гонка стала первым Гран-при для Льюиса Хэмилтона.

Квалификация 

* Фелипе Масса перемещен на 10 позиций вниз на стартовом поле за смену двигателя перед гонкой.

** Кристиан Алберс стартовал с пит-лейн из-за смены шасси после квалификации.

Гонка 

|}

Положение после Гран-при

Ссылки 
 
 
 
 Detailed Australian Grand Prix results (ManipeF1.com)
 Results from The Official Formula 1 Website

Гран-при Австралии